Angelo Jank (1868-1940), peintre et illustrateur allemand ;
 Christian Jank (1833-1888), architecte allemand et décorateur de théâtre ;
 Klaus-Dieter Jank (né en 1952), footballeur allemand.

Voir aussi
 Friedrich Janke (né en 1931), un athlète allemand.